Der Deserteur (in Abwandlungen) ist der Titel von
 Le déserteur, Chanson von Boris Vian
 Der Deserteur (1933), sowjetischer Arbeiterfilm von Wsewolod Pudowkin
 Der Deserteur (1959), japanischer Kriegsfilm von Kihachi Okamoto
 Der Deserteur (1983), italienisches Filmdrama von Giuliana Berlinguer
 Tatort: Deserteure, deutscher TV-Krimi (1993)

 Siehe auch
 Fahnenflucht